German Masters 2016 − piąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2015/2016. Rozegrany został w dniach 3-7 lutego 2016 roku. Miejscem rozegrania była hala Berlin Tempodrom w stolicy Niemiec.

Nagrody 
Zwycięzca: 80 000 €
II miejsce: 35 000 €
Półfinalista: 20 000 €
Ćwierćfinalista: 10 000 €
Runda 2: 5000 €
Runda 1: 4000 €
Ostatnia 64: 2000 €

Najwyższy break: 4000 €

Łączna pula nagród: 367 000 €

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 17-20 grudnia w Robin Park Arena and Sports Centre, Wigan. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów.

Runda 1 
Źródło:

Runda 2 
Źródło:

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
Źródło:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

2016 w sporcie
German Masters
2016 w Niemczech
Sport w Berlinie